

Sigle 

FIR peut signifier :
 Falling in Reverse, un groupe de post-hardcore américain ;
 FIR (où FIR signifie Fairyland In Reality), un groupe de pop rock taïwanais ;
 Fairyland In Reality, le premier album du groupe FIR ;
 Fédération internationale des combattants de la Résistance, une association antifasciste fondée en 1951 par des victimes du fascisme dont la vision des combattants de la Résistance demeure : Plus jamais de fascisme - Plus jamais de guerre ; 
 Fédération italienne de rugby à XV ;
 Finite impulse response (en français, filtre à réponse impulsionnelle finie) ;
 Flight Information Region (en français, région d'information de vol), un espace aérien de dimensions définies à l'intérieur duquel le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés ;
 Fonds d'intervention pour les rapaces, une association française qui a rejoint la Ligue pour la protection des oiseaux en 1998 ;
 Fonds d'intervention régional, un dispositif français dans le cadre du code de la santé publique, finançant des actions et des expérimentations validées par les agences régionales de santé en faveur de la performance, la qualité, la coordination, la permanence, la prévention, et la promotion des soins, ainsi que de la sécurité sanitaire ;
 Forum pour l'investissement responsable, une association française des acteurs de l'investissement socialement responsable (ISR).

Toponyme 
 Île Fir, une île de l'État de Washington, aux États-Unis